Могильное — деревня в Октябрьском районе Челябинской области России. Входит в состав Лысковского сельского поселения.

География 
Расположена в северной части района, на берегу озера Могильное (отсюда назв.).  Расстояние до Октябрьское — 27 км.

История 
Деревня основана государственными крестьянами (как выселок Могильный) в середине 19 века в черте Кочердыкской волости. В 1929 организован колхоз имени 9 Января..

Население 

(в 1889 — 552, в 1900 — 600, в 1916 — 683, в 1926 — 855, в 1959 — 438, в 1983 — 235, в 1995 — 176)

Улицы 
 Могильская улица

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Челябинская область)